U-Boot steht für:
 U-Boot (auch Uboot), ein zur Unterwasserfahrt fähiges Schiff
 U-Boot (Bier), ein alkoholisches Mischgetränk
 eine Person, die sich in eine gegnerische Organisation einschleicht, siehe Maulwurf (Agent)
 ein Jude, der zur Zeit des NS-Regimes untertauchte, um sich vor der Deportation zu retten, siehe Judenretter#Das Untertauchen der vor NS-Verfolgung Flüchtigen
 die in einem Keller in Berlin-Hohenschönhausen gelegene zentrale Untersuchungshaftanstalt der sowjetischen Geheimpolizei in Deutschland, siehe Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen#Zentrale Untersuchungshaftanstalt der sowjetischen Geheimpolizei (1946–1951), das „U-Boot“
 dessen Nachfolger am selben Ort, siehe Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen#Zentrales Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit, „U-Boot“ (1951–1960) und „Neubau“ (1960–1989)
 Fingierter Lexikonartikel
 eine frei erfundene Fußnote in wissenschaftlichen Arbeiten, siehe Betrug und Fälschung in der Wissenschaft#Ursachen und Motivation
 ein Submarine-Sandwich, siehe Sandwich#Geschichte  
 Kose- oder Spottname für Lokomotiven der DR-Baureihe 119

U-Boot [] oder UBoot steht für:
 Das U-Boot, eine Bootstrap-Software 
 Uboot.com, eine Internet-Community

Siehe auch:

Abkürzung